Наталия Валерьевна Бабинцева (род. 20 ноября 1974 года, Москва) — кинорежиссёр, сценарист, продюсер, журналист, педагог.

Биография 
Наталия Валерьевна Бабинцева (родилась 20 ноября 1974 года в Москве.

Училась на историческом факультете МГУ (кафедра истории Древнего мира)

в 1997-2002 г. работала заместителем главного редактора приложения к "Независимой газете" Еx Libris-НГ
Окончила режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская неигрового кино под руководством А. Ханютина, Г. Городнего); работает кинорежиссёром, продюсером, журналистом, педагогом.

Фильмография 
 2003 — «Недоросль» (док., к/м. 35 мм, автор сценария, режиссер) ВГИК.
 2005 — «Неместные» (док., к/м/ 35 мм, автор сценария, режиссер)
 2010 — «Сказка для взрослых младшего возраста» (игр, 35 мм, режиссёр). Студия ККТ.
 Приз за режиссуру Всероссийского фестиваля «Арткино»,
 Приз за лучший актерский ансамбль фестиваля дебютов «Святая Анна»,
 Приз за режиссуру международного фестиваля короткометражного кино фестиваля в г. Лаго.
 2010 — «Координаты утопии» (52 мин, док, HD. продюсер, автор сценария) студия КиноКи, Paulsen
 2013 — «Остров и сокровища» (док, 46, автор сценария, режиссер) студия «Омами» совместно с КиноКи — фильм о реконструкции музейного острова в Берлине — «Культура» (в рамках года Германии в России).
 2015 — «Музей Революция» (73 мин, док. HD, автор сценария, режиссер). Студия КиноКи.
 Приз за лучший неигровой фильм Международного кинофестиваля в Инсбруке (Австрия).

Награды 
 Приз за режиссуру Всероссийского фестиваля «Арткино»,
 Приз за лучший актерский ансамбль фестиваля дебютов «Святая Анна»,
 Приз за режиссуру международного фестиваля короткометражного кино фестиваля в г. Лаго,
 Приз за лучший неигровой фильм Международного кинофестиваля в Инсбруке

Примечания

Ссылки 
 Рецензия на фильм «Музей „Революция“» в журнале «Искусство кино».
 Обсуждение фильма «Музей „Революция“» на «Радио „Свобода“».
 Рецензия на фильм «Музей „Революция“» в газете «Украинская правда».
 Заметка М.Гельмана о участии Н.Бабинцевой в образовательном проекте в Черногории

Персоналии по алфавиту
Кинорежиссёры по алфавиту
Кинодокументалисты
Авторское кино